

Toponyme 

  est un village au Portugal.

Patronyme 

 Bruno Eduardo Regufe Alves (1981-), footballeur international portugais ;
 Júlio Regufe Alves (1991-), footballeur portugais.
Patronyme portugais